Второе правительство Проди () — 59-е правительство Итальянской Республики, действовало с 17 мая 2006 по 8 мая 2008 года во главе с Романо Проди.

История 

Второе правительство Проди сформировано по итогам парламентских выборов 9-10 апреля 2006 года, которые обеспечили левоцентристской коалиции небольшое преимущество в обеих палатах парламента, и вступило в свои полномочия 17 мая 2006 года.

17 июля 2006 года вступил в силу закон об утверждении постановления правительства от 18 мая 2006 года № 181, в соответствии с которым были изменены функции Министерства экономического развития, Министерство просвещения (Ministero dell’Istruzione) переименовано в Министерство общественного просвещения (Ministero della Pubblica Istruzione), Министерство окружающей среды и защиты земель (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio) — в Министерство окружающей среды и защиты земель и моря (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), Министерство сельскохозяйственной и лесной политики (Ministero delle politiche agricole e forestali) — в Министерство сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), а также изменена система министерств, установленная статьёй 2 распоряжения правительства № 300 от 30 июля 1999 года (учреждён перечень из 18 министерств вместо прежних 13).

Основу правительственной коалиции составляла партия «Левые демократы», которая на съезде в апреле 2007 года приняла решение о присоединении к создаваемой Демократической партии, и в октябре того же года слияние произошло. Часть членов партии ЛД, не согласившихся с этим решением, образовали партию .

16 января 2008 года министр юстиции Клементе Мастелла подал в отставку после решения о домашнем аресте его жены, председателя регионального совета Кампании , в рамках расследования по подозрению в коррупции, в которое был вовлечён и сам Мастелла. Проди принял отставку, но ушедший министр представлял в правительстве партию Пополяры-Союз демократов за Европу, которая имела 10 мест в нижней палате парламента и 3 — в верхней. 23 января 2008 года правительство получило вотум доверия в Палате депутатов, а 24 января состоялось голосование по тому же вопросу в Сенате, где правящая коалиция располагала лишь минимальным большинством. Дискуссия в Сенате была на десять минут прервана, поскольку лидер фракции ПСДЕ  стал угрожать однопартийцу , выступившему в поддержку правительства, и оскорблять его. В момент голосования вопроса о доверии правительству двое из 322 сенаторов отсутствовали, 156 проголосовали «за», 161 — «против». Президент Наполитано обратился к правительству с просьбой исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

13-14 апреля 2008 года прошли парламентские выборы, на которых победу одержали правоцентристы.

8 мая 2008 года приступило к исполнению своих обязанностей четвёртое правительство Берлускони.

Правящая коалиция 
 Коалиция «Союз»:
 Олива
 Левые демократы (ЛД)
 «Маргаритка»
 Партия коммунистического возрождения (ПКВ)
 
 Италия ценностей (ИЦ)
 Федерация зелёных (ФЗ)
 Пополяры-Союз демократов за Европу (ПСДЕ)
 Партия итальянских коммунистов (ПИК)

Изменения в составе 
24 апреля 2007 года президент Наполитано подписал указ об освобождении от должности младшего статс-секретаря Министерства экономического развития избранного сенатором  и назначении на его должность в правительстве .

1 октября 2007 года младший статс-секретарь Министерства юстиции , представлявшая в правительстве партию «Маргаритка», вместе с другими сторонниками Ламберто Дини вошла в число основателей партии , 11 марта 2008 года вместе со своей новой партией перешла в Народ свободы, и 19 марта 2008 года президент Наполитано утвердил её отставку.

2 января 2008 года подал в отставку младший статс-секретарь Министерства внешней торговли , 7 января 2008 года президент Наполитано принял его отставку.

6 мая 2008 года Марко Страдиотто оставил должность младшего статс-секретаря Министерства экономического развития в связи с избранием его в Сенат.

7 мая 2008 года Эмма Бонино и Ваннино Кити вышли из правительства в связи с избранием их заместителями председателя Сената, а Рози Бинди — в связи с избранием её заместителем председателя Палаты депутатов.

Состав правительства

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Правительство Италии
Политика Италии